Dębsk peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dębsk, village du powiat de Mława 
 Dębsk, village du powiat de Płock 
 Dębsk, village du powiat de Żuromin